Соревнования по сноубордингу в рамках зимней Универсиады 2011 года прошли с 29 января по 6 февраля. Разыгрывалось 8 комплектов наград(было разыграно 6 комплектов).

Результаты соревнований

Медальный зачёт в сноубординге

Ссылки 
 Сноубординг на зимней Универсиаде 2011 

2011 год в сноуборде
2011
Универсиада
Февраль 2011 года
Зимняя Универсиада 2011